Gashaka kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gashaka (vattendrag), Kayanza,

Nigeria 

 Gashaka (distrikt), Taraba, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar